

Film 
 Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995) diretto da John Lasseter
 Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) diretto da John Lasseter, seguito del precedente
 Toy Story 3 - La grande fuga (2010) diretto da Lee Unkrich, seguito del precedente
 Toy Story 4 (2019) diretto da Josh Cooley, seguito del precedente

Altro 
 Toy Story – serie cinematografica prodotta da Pixar Animation Studios con Walt Disney Pictures
 Toy Story – videogioco ispirato al primo film